Världsmästerskapet i landhockey för herrar 1973 var den andra upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Amstelveen i Nederländerna, och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som gått till förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som gått till straffläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

1973
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Landhockey i Nederländerna
1973 i Nederländerna
Sportåret 1973